Freeheld (2007), een korte Amerikaanse documentaire
 Freeheld (2015), een Amerikaanse film gebaseerd op de documentaire